Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Фернандес - з Мартіною Хінгіс, а Звєрєва - з Ліндсі Девенпорт.

Девенпорт і Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Фернандес і Хінгіс рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Мартіна Хінгіс (фінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
n/a
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1997 Doubles Draw

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд